Ho eller HO kan syfta på:
 En typ av öppen trågartad vattenbehållare, oftast för vattning eller utfodring av hus­djur
 Diskho – en fördjupning i en diskbänk som framförallt används till handdisk
 Tvättho – en fördjupning i ett tvättställ som är anpassad för handtvätt av textilier

 Ho (språk) –  ett austroasiatiskt språk som talas i Indien, se austroasiatiska språk
 Ho – kemiskt tecken för grundämnet holmium
 HO – en svensk statlig förvaltningsmyndighet (1994–2009), se Handikappombudsmannen

Geografi

Danmark 

 Ho (Danmark) – en småort i Varde kommun

Ghana 

 Ho (distrikt)  distrikt, Voltaregionen, 
 Ho, Ghana  regionhuvudort, Voltaregionen,

Kina 

 Babu (ort), Guangxi,

Sverige 

 Ho, Hofors kommun – en ort i Hofors kommun i Gävleborgs län

Se även 
 H0 –  ("hå-noll")

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar